Mamlock ist der Nachname von:
Leonhard Mamlock (1878–1923), deutscher Chemiker

siehe auch Professor Mamlock, Drama von Friedrich Wolf und Film
Siehe auch:
Mamlok
Mamluk